Der Dreiband Grand Prix 1995/2 war das 60. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 16. bis zum 19. März 1995 in Backnang statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „GERMAN OPEN 1995“ ausgetragen.

Geschichte 
Torbjörn Blomdahl gewann in Backnang sein 20. Grand-Prix-Turnier. Im Finale besiegte er den US-Amerikaner Sang Chun Lee mit 3:0 Sätzen. Im Spiel um Platz drei siegte Semih Saygıner mit 2:1 Sätzen gegen Raymond Ceulemans.

Turniermodus 
In Backnang wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Damit qualifizierten sich vier Spieler für das Hauptturnier. Im ganzen Turnier bis auf das Spiel um Platz drei wurde auf drei Gewinnsätze gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie
In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.

3. Qualifikationsrunde

Hauptturnier

Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1995/2
Karambolageveranstaltung 1995
Billardturnier in Backnang